Cinque penny – moneta della sterlina britannica
Cinque penny – moneta fuori corso della sterlina irlandese